Bloomingburg ist der Name mehrerer Orte in den USA:

 Bloomingburg (Ohio)
 Bloomingburg (New York)